Princezna Januárie Brazilská (celým jménem Januária Maria Joana Carlota Leopoldina Cândida Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga; 11. března 1822, Rio de Janeiro – 13. března 1901, Nice) byla brazilská princezna a portugalská infantka (princezna). Byla druhou dcerou císaře Petra I. Brazilského a jeho ženy Marie Leopoldiny Habsbursko-Lotrinské.

Pozadí 
Narodila se 11. března 1822 v Paláci São Cristóvão v Riu de Janeiru jako brazilská princezna a infantka portugalská.

Dědička a manželství 
V letech 1835–1845 získala titul „císařská princezna brazilská“ (Princesa Imperial do Brasil) a právo na dědictví po svém bratru císaři Petra II. Když byla dne 30. října 1835 její sestra Marie vyloučena zákonem č. 91 z řad posloupnosti na brazilský trůn, Januárie se stala dědičkou trůnu. Její mladší bratr císař Petr II. byl mladý a bylo přihlédnuto k možnosti vyhlášení regentství, ačkoliv se to nestalo. Pro oba jako dědice trůnu bylo důležité mít partnera.

Partneři pro Januárii a Petra se našli v Království obojí Sicílie. Jejím manželem se stal Ludvík Karel Neapolsko-Sicilský hrabě z Áquily (její bratr si vzal princeznu Terezu Marii Neapolsko-Sicilskou). Svatba Januárie a Ludvíka se konala 28. dubna 1844 v Riu de Janeiru. Její manžel byl synem krále Františka I. a jeho druhé ženy Marie Isabely Španělské. Mezi hrabětem a císařem se vytvořilo nepříznivé tření a v říjnu 1844 jim bylo povoleno opustit Brazílii. Roku 1845 bylo Januáriino nástupnictví na brazilský trůn posunuto, a to z důvodu narození syna Alfonse jejímu bratru Petrovi.

Na její počest bylo pojmenováno město Januária v brazilském státě Minas Gerais. Zemřela 13. března 1901 ve francouzském Nice.

Potomci 
Januárie a Ludvík spolu měli čtyři děti:

 Ludvík (18. července 1845 – 27. listopadu 1909), hrabě z Roccaguglielma, ⚭ 1869 Maria Amelia Bellow-Hamel (19. června 1847 – 1. března 1914), morganatické manželství
 Marie Isabela Neapolsko-Sicilská (22. července 1846 – 14. února 1859)
 Filip Neapolsko-Sicilský (12. srpna 1847 – 9. července 1922), ⚭ 1882 Flora Boonen (25. července 1847 – 22. října 1912), morganatické manželství
 Marie Emanuela Neapolsko-Sicilská (24. ledna 1851 – 26. ledna 1851)

Tituly a oslovení 
 11. března 1822 – 12. října 1822: Její Výsost infantka Januárie Portugalská
 12. října 1822 – 30. října 1835: Její Výsost princezna Januárie Brazilská, infantka portugalská
 30. října 1835 – 28. dubna 1844: Její císařská Výsost císařská princezna brazilská
 28. dubna 1844 – 23. února 1845: Její císařská Výsost císařská princezna brazilská, hraběnka z Áquily
 23. února 1845 – 5. března 1897: Její královská Výsost hraběnka z Áquily
 5. března 1897 – 13. března 1901: Její královská Výsost hraběnka vdova z Áquily

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Januárie Marie Brazilská
Januárie Marie Brazilská
Januárie Marie Brazilská
Januárie Marie Brazilská
Januárie Marie Brazilská
Italské hraběnky
Narození v roce 1822
Narození 11. března
Narození v Riu de Janeiru
Úmrtí v roce 1901
Úmrtí 13. března
Úmrtí v Nice
Ženy